Mark Saweljewitsch Liburkin (; *  in Wizebsk; † 5. März 1953) war ein sowjetischer Schachkomponist.

Schachkomposition 
Liburkin komponierte mehr als 110 Studien. Seine Arbeiten zeichneten sich durch Klarheit in der Idee und ökonomische Gestaltung aus. Er bevorzugte Miniaturen. Zweimal belegte er einen 1. Platz in Studienabteilung der sowjetischen Meisterschaft. Von 1945 bis 1953 war er Redakteur der Studienrubrik in Schachmaty w SSSR.
Lösung:
1. Kf6–e7 c5–c4
2. Ke7–d8! Kb5–c5
3. Kd8–c8! c7–c6
4. d5–d6 Kc5xd6
5. Kc8–b8! c6–c5
6. Kb8–b7 Kd6–d5
7. Kb7xa7 und Weiß gewinnt.

Gegenseitiger Zugzwang nach 6. Kb8–b7 begründet, weshalb 5. Kc8–b7 c6–c5 scheitert.

Privates 
Liburkin war ein Finanzfachmann. Er erhielt eine Medaille für „sozialistische Arbeit“ und eine Ehrenbürgerschaft. Liburkin starb an einer Krankheit.

Literatur 
R. M. Kofman: Isbrannyje etjudy S. Kaminera i M. Liburkina. Moskau, „Fiskultura i sport“ 1981.

Weblinks 
 55 Studien von Liburkin (französisch, benötigt JavaScript)
 Kompositionen von Liburkin auf dem PDB-Server

Schachkomponist
Sowjetbürger
Geboren 1910
Gestorben 1953
Mann